Yanmen bezeichnet:

 Yanmen (Jiangyou) (雁门镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanmen (Mayang) (岩门镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mayang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanmen (Dêqên) (燕门乡), Gemeinde im Kreis Dêqên in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yanmen (Wenchuan) (雁门乡), Gemeinde im Kreis Wenchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanmen (Kommandantur) (雁门郡), eine während der Qin-Dynastie errichtete chinesische Verwaltungseinheit in der heutigen chinesischen Provinz Shanxi